Gedächtniskirche oder Gedenkkirche werden häufig Kirchengebäude genannt, die anlässlich der Erinnerung an bestimmte Personen oder Ereignisse errichtet und diesen gewidmet wurden.

Gedächtniskirchen für Opfer von Krieg und Gewalt  

Deutschland:
 Kriegergedächtniskapelle, Appelhülsen
 Maria Regina Martyrum, Berlin, Gedächtniskirche der deutschen katholischen NS-Opfer
 Gemeindezentrum Plötzensee, Berlin, Evangelische Gedenkkirche für die Opfer des Nationalsozialismus
 Kriegergedächtniskapelle Garmisch, 1. / 2. Weltkrieg
 Russische Gedächtniskirche, Leipzig, (Völkerschlacht bei Leipzig)
 Gedächtniskirche Schönefeld, (Völkerschlacht bei Leipzig)
 Gedächtniskapelle (Obersteinbach ob Gmünd), Abenberg, Bayern, 2. Weltkrieg
 Kapelle Peenemünde, Insel Usedom 
 Gedächtniskirche Rosow, für Flucht, Vertreibung und Neuanfang
 Bergopfer-Gedenkkapelle St. Bernhard (Kühroint), Gemeinde Schönau am Königssee
 Bergkapelle (Steinach), Kriegergedächtniskapelle in Steinach, 2. Weltkrieg
 Kriegergedächtniskapelle, Stralsbach, 1. / 2. Weltkrieg
 Gustav-Adolf-Gedenkkirche Meuchen
Weitere:
 Kriegergedächtniskapelle Bezau, Österreich, 1. / 2. Weltkrieg
 Gedenkkirche der russischen Neumärtyrer und Bekenner an der ehemaligen Hinrichtungsstätte in Butowo
 Völkermord-Gedächtniskirche in Der Zor, Syrien, zum Gedenken an Genozid an Armeniern
 Gedenkkirche der Heimatvertriebenen des Zlabingser Ländchens, Großau (Gemeinde Raabs an der Thaya)
 St. Joseph in Le Havre, Gedächtniskirche für die Zerstörung der Stadt und die Toten vom September 1944
 Heiligengeistkirche Javorca, Slowenien, Schlacht am Isonzo, Österreich-ungarische Armee 
 Krim-Gedenkkirche, Krimkrieg (1853 bis 1856), Istanbul
 Gedächtniskirche aller Heiligen (Minsk), nationale Gedenkstätte Weißrusslands
 Gedächtniskapelle auf dem Schlösslberg, Schlacht bei Mogersdorf, Türkenkriege, 1664 
 St. Andrew Memorial Church in South Bound Brook, New Jersey, USA
 St. George’s Memorial Church (Ypern), 1. Weltkrieg

Gedächtniskirchen weiterer Ereignisse 
 Reformations-Gedächtnis-Kirche (Eggenfelden)
 Gedächtniskapelle (Lohn), Eschweiler, Nordrhein-Westfalen (Gedächtnis der fünf abgebaggerten Dörfer des Kirchspiels)
 Stabkirche Heimaey, Insel Heimaey (Island), Gedenkkirche anlässlich des tausendjährigen Jubiläums einer im Jahr 1000 auf Island errichteten Kirche
 Gedächtniskapelle Unterlesach in  Kals am Großglockner, Österreich, Erinnerung an Hochwässer 1964 und 1965
 Friedensgedächtniskirche (Lauchhammer) in Brandenburg
 Gedächtniskapelle (Lohn), Erinnerung an fünf für die Braunkohlengewinnung aufgegebene Dörfer
 Gustav-Adolf-Gedenkkirche in Lützen-Meuchen
 Gedächtniskapelle St. Emmeram, München (alte Kapelle St. Emmeram) 
 Reformations-Gedächtnis-Kirche (Nürnberg)
Gedenkkirche zur Erinnerung an ein Flugzeugunglück im Jahr 1972, Swetlogorsk (Rauschen), Kaliningrader Gebiet 
 Stille-Nacht-Gedächtniskapelle, Oberndorf, Salzburg, Österreich
 Gedächtniskirche der Protestation (Speyer)
 Gedächtniskapelle Unterlesach, Kals, (Hochwasser) 
 Konzilsgedächtniskirche Lainz-Speising, Wien
 Oranier-Gedächtniskirche, Wiesbaden-Biebrich

Gedächtniskirchen nach Person 
 Herzogin-Agnes-Gedächtniskirche, Altenburg
 Bismarck-Gedächtnis-Kirche, Aumühle
 Mildred-B.-Cooper-Gedächtniskapelle, Bella Vista (Arkansas), USA
 Bildstöckl-Kapelle bei Bad Reichenhall, Berchtesgadener Land (Trachtenvereinsmitglieder)
 Altkatholische Gedenkkirche des Josef II. (1911), Břidličná (Friedland an der Mohra), Tschechien
 Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche in Berlin-Charlottenburg
 Hindenburg-Gedächtniskirche, Berlin, 1935–1946 Name der Apostel-Paulus-Kirche (Berlin-Hermsdorf)
 Kaiser-Friedrich-Gedächtniskirche, Berlin-Tiergarten 
 Kaiserin-Augusta-Gedächtniskirche, alternativer Name der Gnadenkirche (Berlin-Mitte)
 Königin-Luise-Gedächtniskirche (Berlin), Berlin-Schöneberg
 Martin-Luther-Gedächtniskirche, Berlin-Mariendorf
 Bauermeister-Gedächtniskirche, Bitterfeld
 Stimson Memorial Chapel, Bonn, Plittersdorf 
 Bürgermeister-Smidt-Gedächtniskirche, Bremerhaven
 Gedächtniskirche Sankt Hiob (Brüssel), zum Gedenken an Zar Nikolaus II.
 Ralph Connor Memorial United Church (Canmore)
 Chalmers Memorial Church in Cockenzie and Port Seton, Schottland
 Königin-Luise-Gedächtniskirche (Kaliningrad)
 Karl-Friedrich-Gedächtniskirche, Karlsruhe
 Herzog-Albrecht-Gedächtniskirche, Königsberg in Preußen
 Herzog-Alfred-Gedächtniskirche (Luisenthal)
 Gustav-Adolf-Kirche (Mainz-Amöneburg)
 Gustav-Adolf-Gedenkkirche Meuchen
 Titus-Brandsma-Gedächtniskirche, Nimwegen, Niederlande
 Gustav-Adolf-Gedächtniskirche, Nürnberg
 Capela Carlos Alberto, Porto, Portugal
 Alexander-Newski-Gedächtniskirche (Potsdam)
 Stanford Memorial Church, Stanford, Kalifornien
 Hindenburg-Gedächtniskirche Stetten
 Wartislaw-Gedächtniskirche, Stolpe an der Peene
 Gedächtniskirche (Stuttgart), Stuttgart, Lessingstraße (→Julius von Jobst, für seine Frau)
 Maule Memorial Church, Tarfside, Schottland

Unklar 
 Evangelische Gedächtniskirche (Kirdorf)
 Gedächtniskirche (Neustadt am Rennsteig)
 St.-Nikolai-Kirche (Stralsund), beherbergte mit der Einweihung des Ehrenmals unter ihren Kapellen eine Gedächtniskappe

Siehe auch 
Memoria nennt man einen Gedächtnisbau über dem Grab eines Märtyrers oder Heiligen.

Weblinks 

Liste (Kirchengebäude nach Name)
Liste (Kirchen nach Funktion)